Tshabalala ist der Familienname folgender Personen:

 Manto Tshabalala-Msimang (1940–2009), südafrikanische Politikerin
 Siphiwe Tshabalala (* 1984), südafrikanischer Fußballspieler

Tshabalala bezeichnet:
 Tshabalala (Naturschutzgebiet), Teil des Matobo-Nationalparks in Simbabwe